Bartolomé Pérez puede hacer referencia a:

 Bartolomé Pérez, piloto de la carabela San Juan en el segundo viaje de Cristóbal Colón al nuevo mundo;
 Bartolomé Pérez de la Dehesa (1634-1698), pintor español;
 Bartolomé Pérez Casas (1873-1956), compositor y director de orquesta español;
 Bartolomé Pérez (político), político argentino proveniente de la Provincia de Santa Cruz.